Weissenbacher oder Weißenbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Weissenbacher (* 1965), rumänischer Fußballspieler
 Christoph Weissenbacher (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Ernst Rainer Weissenbacher (* 1944), deutscher Mediziner
 Gerhard Weissenbacher (* 1941), österreichischer Maler
 Mathias Weissenbacher (* 1992), österreichischer Snowboarder
 Robert Weissenbacher (* 1983),  deutscher Maler
 Sebastian Weissenbacher (* 1959), österreichischer Künstler
 Viktor Weißenbacher (1897–1956), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Weißenbach